Con O Ewigkeit, du Donnerwort si può intendere:

 O Ewigkeit, du Donnerwort, una cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 20.
 O Ewigkeit, du Donnerwort, una cantata di Johann Sebastian Bach catalogata come BWV 60.